Prodigal Son – utwór Kid Rocka
 Prodigal Son – utwór zespołu Sevendust
 Syn marnotrawny (ang. Prodigal Son) – serial telewizyjny

Zobacz też 
 Przypowieść o synu marnotrawnym